Богда́н Спиридо́нович И́стру (; настоящее имя и фамилия Ион Бэдэрэу (); 1914 — 1993) — советский и молдавский поэт. Народный писатель Молдавской ССР (1982).

Биография 
Родился в бессарабском селе Пиструены (ныне  Молдавии).

В 1931 году окончил высшее педагогическое училище в Яссах.

Дебютировал стихотворениями в 1932 году, а уже через четыре года в Кишинёве вышел первый поэтический сборник «Заклинание» (, 1937), затем там же — «Смерть орла» (, 1938).

Сборники стихов и поэм: «Голос Родины» (1946), «В авангарде» (1951), «От берега к берегу» (1958), «Аллея мира» (1953), «Избранные стихи» (1964), «Тысячи голосов» (1971), «Татарбунар» (1974) и других.

Главной темой творчества Богдана Истру после образования Молдавской ССР стала жизнь колхозников и жителей села, образы Великой Отечественной войны и социалистического строительства (о Волго-Донском канале). Вместе с Ливиу Деляну перевёл на молдавский язык Гимн СССР. Писал также рассказы.

Удостоен государственной премии Молдавской ССР за поэму «Татарбунар» о Татарбунарском восстании 1924 года (1976). Член-корреспондент Академии наук Молдавии (1984).

Награды 
 орден Ленина (1971)
 орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 орден Трудового Красного Знамени (08.06.1960)
 орден Дружбы народов (12.04.1984)
 2 ордена «Знак Почёта» (21.04.1964; 18.04.1974)
 медали
 Государственная премия Молдавской ССР (1976) — за поэму «Татарбунар»

Сборники 
 Поэмы. Кишинёв, 1959.
 В добрый час. Москва, 1959.
 Стихи. Москва, 1964.
 Версурь (стихи). Кишинёв, 1966.
 Pasarea albastra. Кишинёв, 1991.

Ссылки 
 Ana Bantos. Bogdan Istru și creația scriitorilor tineri. În volumul «Creație și atitudine» (Ed. Literatura artistică, Chișinău, 1985)
 George Călinescu. Istoria literaturii române de la origini până în prezent (ed. a II-a, revăzută și adăugită, p. 942)

Примечания 

Истру
Истру
Истру
Истру
Истру
Делегаты XXIV съезда КПСС